Szántó Károly (?–?) magyar bajnok labdarúgó (MTK)
 Szántó Károly (1915–2006) pedagógus, pedagógiai író
 Szántó Károly dalénekes, Nagyecsed